Determináns a matematikában
 Determináns a nyelvészetben